Termin -{S26}- ima više značenja.

 S-oznake, S26: Ukoliko sadržaj dođe u kontakt sa očima, odmah isprati sa mnogo vode i zatražiti lekarsku pomoć
 Kalifornijski okružni putevi u oblasti S, S26